Gogia steht für:
 Gogia (Gattung)  1917, ausgestorbene Gattung von Ur-Seelilien (Eocrinoidea) aus dem Kambrium

Gogia ist der Familienname folgender Personen:
 Akaki Gogia (* 1992), deutsch-georgischer Fußballspieler
 Davit Gogia (* 1990), georgischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Goggia